Montagnieu puede referirse a: 

 Montagnieu, comuna de Ain (Francia).
 Montagnieu, comuna de Isère (Francia).